Biesiadecki ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Biesiadecki (1839–1889), polnischer Pathologe
 Franciszek Biesiadecki, polnischer Politiker im Österreichischen Abgeordnetenhaus (XI. Legislaturperiode)
 Maciej Biesiadecki (1864–1935), polnischer Generalkommissar in der Freien Stadt Danzig (1920–1921)
 Piet Biesiadecki (1920–2000), US-amerikanischer Bobsportler